Bohoyo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bohoyo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Bohoyo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar